Девя́това — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:

 
 Девятова, Марина Владимировна (род. 1983) — российская певица.
 Девятова, Татьяна Николаевна (Костицына; род. 1948) — советская и украинская пловчиха.
 Девятова, София Ивановна (1932—2019) — Герой Социалистического Труда.